Die Prva Liga FBiH 2014/15 war die insgesamt 20. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die 15. als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 9. August 2014 und endete am 7. Juni 2015.

Meister wurde der FK Mladost Doboj Kakanj.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2015/16 auf, während die letzten drei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle transfermarkt.de
 forebet.com
 futbol24.com

2014
Fußballsaison 2014/15